Кенан Шимшек (; ) — турецкий борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

Карьера 
Выступал в полутяжёлой (до 90 кг) и тяжёлой (до 100 кг) весовых категориях. Победитель Средиземноморских игр 1991 года в Афинах. Бронзовый призёр чемпионатов Европы 1990, 1992 и 1993 годов.

На летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне Кенан победил венгра Габора Тота, пуэрториканца , поляка Марека Гармулевича, иранца , монгола  и стал победителем своей подгруппы. В финальной схватке турок проиграл выступавшему за объединённую команду Махарбеку Хадарцеву и завоевал олимпийское серебро.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Турции
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Борцы полутяжёлого веса
Борцы тяжёлого веса